El término Barrio Norte puede referirse a:

En Argentina 
 Barrio Norte, en la ciudad de Buenos Aires.
 Barrio Norte, localidad de la provincia de Río Negro.

En Chile 
 Barrio Norte, en la ciudad de Concepción.
 Barrio Norte, en la comuna de Villa Alemana, Gran Valparaíso.

En Panamá 
 Barrio Norte, en el distrito de Colón.

En Portugal 
 Bairro Norte, en la ciudad de Póvoa de Varzimen.